Руф Эфесский (I—II вв. н. э.) — римский врач-анатом, грек по происхождению, живший в период правления императора Траяна (98—117) в Эфесе.

Учился предположительно в Александрии. Руф в своих взглядах был последователем Гиппократа, чьё учение он приспособил под свои собственные взгляды. Он прославился своими точными наблюдениями и своей врачебной практикой.

Руф является автором многочисленных работ по различным медицинским темам, часть которых утеряна. Сохранились рукописи о частях тела, урологии, заболеваниях суставов, учение о пульсе и анамнезы. Наряду с Сораном Эфесским является одним из самых значительных врачей своего времени.

Руф Эфесский дополнил описание глаза слизистой оболочкой и четвертым эпителиальным слоем. Руф был первым, кто описал две камеры глаза, одна из которых наполнена водой и располагается от роговицы до хрусталика, а другая от хрусталика до сетчатки, наполненная прозрачным веществом.

Литература 
 Бекштрем А.Г. Неизданные отрывки Руфа Эфесского.// Журнал Министерства народного просвещения. Спб., 1899, март, отд. V, c. 121—132.
 Robert Ritter v. Töply (Übers.): Anatomische Werke des Rhuphos und Galenos. In: Anatomische Hefte. Abteilung 1, Band 25, Heft 2, [2], S. 345—472.
 Hans Gärtner (Hrsg.): Die Fragen des Arztes an den Kranken. Akademie-Verlag, Berlin 1962.
 Alexander Sideras (Hrsg.): Über die Nieren- und Blasenleiden. Akademie-Verlag, Berlin 1977.
 Manfred Ullmann (Hrsg.): Krankenjournale. Harrassowitz, Wiesbaden 1978, ISBN 3-447-01966-2.
 Manfred Ullmann (Hrsg.): Die Schrift des Rufus von Ephesos über die Gelbsucht in arabischer und lateinischer Übersetzung. Göttingen 1983
 Jutta Kollesch, Diethard Nickel (Hrsg.): Antike Heilkunst — Ausgewählte Texte. Reclam, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-15-009305-4.
 Peter E. Pormann (Hrsg.): Rufus of Ephesus. On Melancholy. Mohr Siebeck, Tübingen 2008, ISBN 978-3-16-149760-5.

Медики Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени